Michelotti ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Michelotti (1930–2022), italienischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Augusto Michelotti (* 1950), san-marinesischer Politiker
 Anna Michelotti (1843–1888), französische Ordensfrau, Gründerin der Kongregation Kleine Dienerinnen des Heiligen Herzens Jesu 
 Francesca Michelotti (* 1952), san-marinesische Politikerin
 Giovanni Michelotti (1921–1980), italienischer Automobildesigner
 Giovanni Michelotti (Naturforscher) (1812–1898), italienischer Naturforscher
 Maria Domenica Michelotti (* 1952), san-marinesische Politikerin
 Pietro Antonio Michelotti († 1740), italienischer Mediziner
 Serena Michelotti (1944–2011), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin